Dryander (griechisch für „Eichmann“) ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Eichholz (Humanistenname Dryoxylos (Dryander); * vor 1490, † 1563), deutscher Humanist, Jurist und Rektor der Universität zu Köln
 Brigitte Dryander (1920–1997), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Carl Julius Dryander (1811–1897), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Ernst Dryander (1843–1922), deutscher evangelischer Theologe
 Franciscus Dryander (1518–1552), spanischer Humanist, siehe Francisco de Enzinas
 Gottfried von Dryander (1876–1951), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (DNVP), MdR
 Hermann Ludwig Dryander (1809–1880) , deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Superintendent 
 Johann Dryander (Johann Eichmann; 1500–1560), deutscher Arzt, Anatom und Mathematiker
 Johann Friedrich Dryander (1756–1812), deutscher Maler
 Jonas Dryander (1748–1810), schwedischer Botaniker

Dryander ist ein akademischer Beiname:
 Dryander I. (1664): Paul Ammann (1634–1691), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Dryander II. (1736): Karl Hoffmann (1707–?), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Dryander III. (1769): Johann Karl Hoffmann (1719–1770), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Dryander IV. (1798): Joseph Jacques de Grandidier (1761–17832), Rechtswissenschaftler und Mitglied der Leopoldina

Dryander ist außerdem
 eine Figur im romantischen Roman Dichter und ihre Gesellen von Joseph von Eichendorff. Dryander ist die gräzisierte Form von Eichenmann (δρῦς/drys – Eiche; ἀνήρ/anēr, ἀνδρὸς/andros – Mann, Mannes).

Siehe auch:
 Dryandra